Livro escrito por Vicki Baum em 1929, cujo título original é "Menschen in Hotel".

O livro conta a história de várias personagens que transitam pelo Grande Hotel, situado em Berlim. Dentre as várias histórias que se entrelaçam no livro temos a da bailarina russa Grusinskaia, cujo sucesso está em franca decadência e é assediada pelo barão falido Felix Amadei Benvenuto, Barão von Geigern; temos a história de Kringelein, um modesto empregado de escritório que sabendo estar sua morte bastante próxima resolve viver espetacularmente seus últimos dias. São tramas paralelas que integram um grande romance.

Livros de 1929